Eugen Kipp ist der Name folgender Personen:

* Eugen Kipp senior (1885–1931), deutscher Fußballspieler
 Eugen Kipp junior (* 1912), deutscher Fußballspieler